Hohenstein  o Olsztynek , localitat de l'antiga Prússia Oriental, avui pertanyent a Polònia 
 Hohenstein-Ernstthal, ciutat major del districte de Zwickau a l'estat alemany de Saxònia 
 Adolf Hohenstein (Sant Petersburg, 1854 - Bonn, 1928), pintor, cartellista i litògraf rus
 Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, comtat del Sacre Imperi entre el Hessen-Darmstadt i Westfàlia format el 1657 per partició de Sayn-Wittgenstein-Wittgenstein i incorporat a Prússia al segle XIX